Пальная:

 Пальная — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Пальная — река в Рязанской области, приток Вожи.